Luis Jiménez fait notamment référence à :
 Luis Jiménez Aranda (1845-1928), peintre espagnol.
  (1889-1970), juriste et homme politique espagnol.
 Luis Jiménez (1940-2006), un sculpteur américain.
 Luis Jiménez (1962-), un joueur de basket-ball vénézuélien.
 Luis Jiménez (1982-), un joueur de baseball vénézuélien.
 Luis Jiménez (1984-), un footballeur chilien.
 Luis Jiménez (1988-), un joueur de baseball dominicain.